Цепелево — название населённых пунктов:

Россия 
 Цепелево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Цепелево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Цепелево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.